Косарчин — українське прізвище.

Особи 
 Косарчин Ярослав (1919-1951) — діяч ОУН, вояк УПА, крайовий провідник ОУН «Карпати» (1949—1951).

 Косарчин Микола — в'язень концтабору «Береза Картузька»
 Володимир Іванович Косарчин  – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики.

Примітки 

Українські прізвища